Příjmení Fulkerson nosilo více osob:

 Abram Fulkerson (1834–1902) – americký právník a politik
 Delbert Ray Fulkerson (1924–1976) – americký matematik
 po něm pojmenovány: Fordův-Fulkersonův algoritmus, Fordova-Fulkersonova věta
 Frank B. Fulkerson (1866–1936) – americký politik
 James Fulkerson (* 1945) – americký hudební skladatel